Het Voetbalelftal van de Duitse Democratische Republiek speelde in totaal zeven interlands in het jaar 1978, waaronder twee wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde in Italië (1980). De nationale selectie stond voor het negende opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Georg Buschner.

Balans

Statistieken

Zie ook
DDR-Oberliga 1977/78
FDGB-Pokal 1977/78
DDR-Oberliga 1978/79
FDGB-Pokal 1978/79

Duitse Democratische Republiek
1978